Барселоннет:

 Барселоннет — город во Франции (регион Прованс-Альпы-Лазурный берег, департамент Альпы Верхнего Прованса).
 Барселоннет — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Барселоннет — округ во Франции, один из округов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.